São Domingos do Prata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Domingos do Prata (ort), Minas Gerais, 
 São Domingos do Prata (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar